Николай Ли:
 Ли, Николай (1920—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Ли, Николай Геннадьевич (род. 1945) — российский художник.
 Ли, Николай Николаевич (1930—2013) — советский и российский тренер по боксу.
 Ли, Николай Петрович (1915—1977) — советский актёр, певец (тенор), народный артист Казахской ССР (1971).